Roberto Cartes (Concepción  (Chile), 6 de setembro de 1962) é um ex-futebolista chileno que atuava como meia-defensor.

Carreira 
Roberto Cartes integrou a Seleção Chilena de Futebol na Copa América de 1999.

Futebolistas do Club Deportivo Huachipato
Futebolistas do Club de Deportes Lota Schwager
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999